Angelica Bengtsson (née en 1993), perchiste suédoise ;
 Björn Bengtsson (né en 1973), acteur suédois ;
 Emma Bengtsson, chef suédoise ;
 Frans Gunnar Bengtsson (1894-1954), écrivain et poète suédois ;
 Gunder Bengtsson (1946-2019), entraîneur de football suédois ;
 Gunnar Bengtsson, pilote de rallye suédois ;
 Harry Bengtsson, pilote de rallye suédois ;
 Jonas T. Bengtsson (né en 1976), écrivain danois ;
 Jöns Bengtsson Oxenstierna (1417-1467), archevêque d'Upsal ;
 Karl Bengtsson, jarl de Suède entre 1210 et 1220 ;
 Kristin Bengtsson (née en 1970), footballeuse internationale suédoise ;
 Lennart Bengtsson (né en 1935), climatologue suédois ;
 Leo Bengtsson (1998-), footballeur suédois ;
 Ludvig Bengtsson, (né en 1993), cycliste suédois ;
 Maria Bengtsson (née en 1964), joueuse de badminton suédoise ;
 Oskar Bengtsson (1885-1972), footballeur suédois ;
 Pär Bengtsson (1922-2007), footballeur suédois ;
 Per-Inge Bengtsson (né en 1961), kayakiste suédois ;
 Pierre Bengtsson (né en 1988), un footballeur international suédois ;
 Rasmus Bengtsson (né en 1986), footballeur international suédois ;
 Robin Bengtsson (né en 1990), chanteur suédois ;
 Rolf-Göran Bengtsson (né en 1962), cavalier de saut d'obstacles suédois ;
 Stellan Bengtsson (né en 1952), joueur de tennis de table suédois, champion d'Europe en 1972 ;
 Sylve Bengtsson (1930-2005), footballeur et entraîneur suédois ;
 Ulf Bengtsson (1960-2019), joueur de tennis de table suédois, champion d'Europe en 1984.